Reverence steht für:

 Reverence (Emperor-Album)
 Reverence (Faithless-Album)
 Reverence (Parkway-Drive-Album), Studioalbum der australischen Metalcore-Band Parkway Drive
 Reverence (Richard-Bona-Album)
 Reverence (The-Tender-Box-Album)